Cooks Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Cooks Island (Bulloch County, Georgia)
 Cooks Island (Harris County, Georgia)
 Cooks Island (Massachusetts)
 Cooks Island (Texas)
 Cooks Island (Washington)

Siehe auch:
 Cook Island